Barbara (Itàlia), municipi italià de la província d'Ancona
 Barbara (pel·lícula), pel·lícula alemanya del 2012 dirigida per Christian Petzold
 Bàrbara (màrtir), màrtir cristiana del segle III d'existència dubtosa
 Bàrbara Galmés Chicón, política mallorquina del Partit Socialista de les Illes Balears 
 Bàrbara d'Àustria o Bàrbara d'Habsburg (Viena, Sacre Imperi Romanogermànic, 1539 - Ferrara, Ducat de Ferrara, 1572), princesa imperial de la Dinastia Habsburg i duquessa consort del Ducat de Ferrara i Mòdena
 Maria Bàrbara de Bragança (Lisboa, 1711 - Aranjuez, 1758), princesa de Portugal i reina consort d'Espanya (1746-1758) 
 Maria Bàrbara Bach (1684 - 1720), primera esposa de Johann Sebastian Bach, filla de Johann Michael Bach
 Barbara, nom artístic de Monique Andrée Serf (París, 1930 - Neuilly-sur-Seine, 1997), cantant, compositora i intèrpret francesa 
 Barbara Bosson (1939, Carleroi, Pennsilvània), actriu de cinema i televisió estatunidenca 
 Barbara Hammer (1939, Hollywood, Califòrnia), directora estatunidenca de cinema experimental 
 Barbara Hendricks (Stephens, Arkansas, EUA, 1948), soprano sueca
 Barbara Kruger, artista conceptual estatunidenca 
 Barbara McClintock (Hartford, EUA, 1902 - Huntington, 1992), botànica, genetista i professora universitària estatunidenca
 Barbara Stanwyck (Brooklyn, Nova York, 1907 - Santa Monica, Califòrnia, 1990), actriu estatunidenca 
 Bárbara Goenaga Bilbao (Sant Sebastià, 1983), actriu espanyola
 Joaquín Bárbara y Balza